Берёзовый Лог — топоним.
 Берёзовый Лог — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Малоимышского сельсовета.
 Берёзовый Лог, Берёзовский Лог — упраздненный в 1986 году поселок Караидельcкого района Башкирской АССР.
 Берёзовый Лог (Курская область) — топоним в Курской области. Координаты — N 52°18′00″ E 36°15′00″.

См. также 
Берёзовский Лог (значения)